«Прогрес» () — люксембургский футбольный клуб из города Нидеркорн. Основан 14 августа 1919 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Йос Хауперт» общей вместимостью 4 830 зрителей. Действующий участник Национального дивизиона, высшей лиги чемпионата Люксембурга по футболу.

Достижения клуба 
 Национальный дивизион
 Чемпион (3): 1952/53, 1977/78, 1980/81
 Вице-чемпион (6): 1931/32, 1936/37, 1976/77, 1978/79, 1981/82, 2017/18
 Бронзовый призёр (8): 1930/31, 1932/33, 1939/40, 1945/46, 1953/54, 1955/56, 1979/80, 1983/84

 Почетный дивизион
 Чемпион (3): 1967, 1974, 1989/90

 Кубок Люксембурга
 Победитель (4): 1932/33, 1944/45, 1976/77, 1977/78
 Финалист (3): 1945/46, 1955/56, 1979/80

Статистика выступлений с 2006 года

Выступления в еврокубках

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на worldfootball.net
 Профиль на transfermarkt.com
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на soccerpunter.com
 Профиль на soccerway.com
 Профиль на soccer365.ru
 Профиль на ceroacero.es

Футбольные клубы Люксембурга